

Persone
 Gaudioso - vescovo di Brescia e santo
 Gaudioso – vescovo italiano di Roselle
 Gaudioso di Napoli – vescovo e santo berbero
 Massimo Gaudioso – sceneggiatore, regista e attore italiano
 Matteo Gaudioso – scrittore, storico e politico italiano
 Nicola Gaudioso – presbitero italiano
 Renato Gaudioso – alpinista, giornalista e regista italiano

Altro
 Gaudioso – illustre famiglia italiana